Rellin ist: 

 ein Ortsteil von Heringsdorf (Ostholstein)

der Nachname von

 Martina Rellin (* 1962), deutsche Schriftstellerin